

Населені пункти та їхні частини
 Рибно — гміна в Сохачевському повіті Мазовецького воєводства
 Рибно — гміна в Дзялдовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рибно — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рибно — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Рибно — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Рибно — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Рибно — село в гміні Ґневіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Рибно — село в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Рибно — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рибно — село в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рибно — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Рибно — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Рибно — частина села Торунь у гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Рибно — частина села Добжениця в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Рибно — осада в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рибно — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рибно — лісова осада в гміні Свідниця Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Рибно — лісова осада в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки